Тіціа́н або Тіціано (, ) — християнське чоловіче ім'я, прийняте в католицькій традиції. Являє собою похідну форму від Titian — давньоримського когномена, утвореного від преномена Titus («Тит»)

 Тіціан — італійський живописець епохи Високого та Пізнього Відродження, головний представник венеціанської школи.
 Тіціан з Брешії — єпископ, католицький святий
 Тіціан з Одерцо — єпископ, католицький святий
 Тіціан Піл (1799—1885) — американський художник і натураліст

Див. також 
 Луцій Сальвій Отон Тіціан — політичний та військовий діяч Римської імперії
 Тіціано — італійська форма імені

Примітки